Куэста:

 Куэста — форма рельефа в виде вытянутых гряд с несимметричными склонами: пологим и крутым.

Персоналии 
 Куэста, Бернардо (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Куэста, Виктор (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Куэста, Григорио Гарсия де ла (1741—1811) — испанский генерал.
 Куэста, Инма (род. 1980) — испанская актриса.
 Куэста, Карлос (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Куэста, Майкл (род. 1963) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Куэста, Паул де ла (род. 1988) — испанский горнолыжник.
 Куэста, Хорхе (1903—1942) — мексиканский поэт, эссеист, литературный критик, переводчик.